Армані () — італійське прізвище.

Відомі носії:
 Анджеліна Армані (1987) — американська порноакторка.
 Джорджо Армані (1934) — італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів

Італійські прізвища